Maldon (district), een district in het Engelse graafschap Essex
Maldon (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
Maldon (motorfiets), een Australisch historisch motorfietsmerk
Maldon (Australië), een plaats in Victoria, Australië